Els atabegs de Luristan foren unes dinasties que van governar el Luristan als segles XII a XV/XVI.

Luristan estava poblat per luris, kurds, perses, turcs i àrabs. Hi havia dues branques d'atabegs al Luristan, els del Gran Luristan (Lur-i Buzurg) i els del Petit Luristan (Lur-i Kučik) dirigits els primers per la dinastia Fadlawàyhida, i els segons per les dinastia Kurshídida i després la dinastia dels Banu Husayn.

Atabegs